Phú Bình (An Giang), een xã in district Phú Tân de Vietnamese provincie An Giang.
 Phú Bình (Long Khánh), een phường in thị xã Long Khánh de Vietnamese provincie Đồng Nai.
 Phú Bình (Tân Phú), een xã in district Tân Phú de Vietnamese provincie Đồng Nai.
 Phú Bình (Thái Nguyên), een district in de Vietnamese provincie Thái Nguyên.
 Phú Bình (Thừa Thiên-Huế), een phường in thành phố Huế de Vietnamese provincie Thừa Thiên-Huế.
 Phú Bình (Tuyên Quang), een xã in district Chiêm Hóa de Vietnamese provincie Tuyên Quang.
 Phú Bình (eiland), een eiland in de archipel Côn Đảo.